Distrikt Mariscal Cáceres bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Mariscal Cáceres (Camaná), Distrikt in der Provinz Camaná (Region Arequipa)
 Distrikt Mariscal Cáceres (Huancavelica), Distrikt in der Provinz Huancavelica (Region Huancavelica)